Bedford peut faire référence à :

Toponymie

Royaume-Uni 
 Bedford, une ville située dans le Bedfordshire en Angleterre,
 Bedford, une circonscription située dans le Bedfordshire
 Bedford, une autorité unitaire d'Angleterre dans le Comté de Bedfordshire
 Bedford, banlieue de la ville de Leigh
 Bedford Estate un domaine du centre de Londres
 Bedford Square square situé dans le Borough de Camden

Afrique du Sud 
 Bedford, située dans la province du Cap-Occidental ;

Homonymie partielle 
 Bedfordview, banlieue de Johannesburg ;

Australie 
 Bedford, située dans l'État d'Australie-Occidentale ;

Canada 
 Bedford, située dans la province de Nouvelle-Écosse est maintenant un quartier d'Halifax depuis une fusion régionale;
 Bassin de Bedford, une partie du port d'Halifax situé dans le même quartier
 Bedford, située dans la région de Durham, dépendant de la province de l'Ontario ;
 Bedford, située dans le comté de Frontenac, dépendant de la province de l'Ontario ;
 Bedford, ville située dans la province du Québec en Estrie;
 Bedford, municipalité situé dans la province du Québec adjacent au précédent ;
 Bedford, division sénatoriale du Canada ;
 Bedford, division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.

Homonymie partielle 
 bassin de Bedford, une baie au Canada,

États-Unis 
 Bedford, une localité du comté de Lawrence dans l'État de l'Indiana ;
 Bedford, située dans l'État de l'Iowa ;
 Bedford, située dans l'État du Kentucky ;
 Bedford, située dans le comté de Middlesex dans l'État du Massachusetts ;
 Bedford, située dans l'État du New Hampshire ;
 Bedford, située dans l'État de New York ;
 Bedford, ''census-designated place située dans l’État de New York ;
 Bedford, située dans l'État de l'Ohio ;
 Bedford, située dans l'État de Pennsylvanie ;
 Bedford, située dans l'État du Texas ;
 Bedford, située dans l'État de Virginie ;
 Bedford, une localité du comté de Lincoln dans le Wyoming,

Homonymies partielles 
 Bedford Township, située dans l'État du Michigan ;
 Bedford Stuyvesant, quartier de Brooklyn à New York ; 
 Bedford Hills, située dans l'État de New York ;
 Bedford Village, située dans l'État de New York ;
 Bedford Heights, située dans l'État de l'Ohio ;
 New Bedford, située dans le Massachusetts.

Inde 
 Bedford (Inde), une île définitivement submergée du Delta du Gange.

Titre et patronymes 
 
 Bedford, un titre ducal anglais remontant au Moyen Âge (voir Liste des ducs de Bedford) ;
 Brian Bedford (1935-2016), acteur anglais ;
 David Bedford (1937-2011), musicien britannique ;
 Francis Bedford (1799-1883), relieur anglais ;
 Gerald Augustus Harold Bedford, entomologiste anglais du  spécialiste des tiques d’Afrique du Sud ;
 Mark Bedford (1961-), bassiste britannique ;
 Marie Bedford (1907-1997), nageuse sud-africaine. 
 Paddy Bedfordun, artiste aborigène australien, d'où vient le nom de la localité Bedford Downs dans la région du Kimberley ;
 Steuart Bedford (1939-2021), chef d'orchestre et pianiste anglais ;
 Sybille Bedford (1911-2006), écrivaine et journaliste anglaise ;
 William Bedford (1963-), joueur américain de basket-ball.

Autres 
 Bedford, une marque du constructeur britannique Vauxhall, spécialisée dans les véhicules utilitaires (camions et camionnettes)
 

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Toponyme indiquant un gué en Afrique du Sud
Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué au Canada
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué en Inde